Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2016 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jehož členky nestartují společně. Babosová nastoupila po boku Kazašky Jaroslava Švedovové, aby ve čtvrtfinále podlehly rumunské dvojici Irina-Camelia Beguová a Monica Niculescuová. Spoluhráčkou Mladenovicové se stala krajanka Caroline Garciaová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Hlaváčkové s Hradeckou.

Vítězem čtyřhry se stal nejlepší světový švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, který ve finále zdolal ruské turnajové sedmičky Jekatěrinu Makarovou s Jelenou Vesninovou po setech 6–1, 6–7 a rozhodujícím supertiebreaku [10–3].

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů. Hingisová vybojovala padesátý pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mirzaovou to byl třicátý šestsedmý triumf. Společně vyhrály během předešlého roku jedenáctý turnaj, pátý v probíhající sezóně a celkově čtrnáctý.

Vítězný pár, přezdívaný „Santina“, tak dosáhl na svůj vůbec první triumf z červené antuky. Naposledy předtím vyhrál na únorovém St. Petersburg Ladies Trophy 2016.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Anna-Lena Grönefeldová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Julia Görgesová /  Karolína Plíšková (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2016